Ulfa peut désigner :
 United Liberation Front of Asom, un mouvement indépendantiste ;
 Ulfa, un genre de gastéropodes aujourd'hui éteint.